Серхио Саламеа Эсмилья (;  — ) — филиппинский дирижёр, скрипач и музыкальный педагог.

Сын юриста. Окончил Католический университет Филиппин, затем продолжил образование в США в Джульярдской школе (у Ивана Галамяна) и в Консерватории Пибоди.

Выступал с различными филиппинскими коллективами как оркестрант и солист. В 1979—1985 гг. музыкальный руководитель Манильского симфонического оркестра, в 1985 году основал и возглавил Манильский камерный оркестр.

В 1964—1968 гг. директор консерватории в составе Католического университета Филиппин. С 1968 г. и до выхода на пенсию в 1992 г. возглавлял отделение струнных и камерной музыки в музыкальном колледже Филиппинского университета.

Дети — скрипач Джозеф Эсмилья, пианистка и скрипачка Майос Росарио Эсмилья.

Ссылки 
 Биография на сайте музыкального центра Suonare

Скрипачи Филиппин
Дирижёры Филиппин
Академические музыканты Филиппин
Музыкальные педагоги Филиппин